Age of Love nebo The Age of Love má více významů:

 Age of Love (hudební projekt)
 Age of Love (Scooter)
 The Age of Love (Age of Love)
 The Age of Love (Scooter)